L'US Open masculin 2011 est l'édition 2011 de l'US Open qui se déroule au  à Philadelphie du  au . Amr Shabana gagne son deuxième US Open, en battant Nick Matthew en finale.

Dotation et points 
En 2011, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 US Open
 US Open féminin 2011
 Saison 2011 de la PSA

Liens externes 

Masculin 2011
PSA World Series 2011
Sport en Pennsylvanie en 2011
Sport aux États-Unis en septembre 2011
Sport aux États-Unis en octobre 2011